Список видів роду Індигофера:

Список, який містить 674 визнаних види роду Індигофера (Indigofera), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Примітки

Посилання 

 Indigofera на сайті «International Plant Names Index» 
 Indigofera на сайті «Plantsystematics» 
 Indigofera на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Indigofera на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540404 
 Indigofera на сайті «Vascular Tropicos» 

 
Індигофера
Індигофера